Септ (сепат, спат) — название административной единицы в Древнем Египте, позже — ном.
 Септ — ирландская или шотландская семья, часть клана.
 Септ. («LXX») — краткое именование ветхозаветного «перевода семидесяти старцев» (III—I века до н. э.; Александрия).

См. также 
 Септа